Балюз — французская фамилия. Известные носители:

 Балюз, Жан-Казимир (1648—1718) — французский дипломат.
 Балюз, Этьен (1630—1718) — французский историк, профессор канонического права в Сорбонне.